Azzardo – programma televisivo italiano
 Azzardo – film del 1948 diretto da George Marshall
 Azzardo morale – concetto di microeconomia
 Gioco d'azzardo – tipo di gioco in cui si scommette un bene sull'esito di un evento futuro